Sheila live à l'Olympia 98 est un album live de Sheila correspondant au spectacle marquant Le retour de cette artiste à la scène et à la chanson après de nombreuses 8 ans de silence. Il a été enregistré à l'Olympia et sorti en 1998.
Enregistrement audio réalisé à l'Olympia les 2 et .

Liste des titres 
 Tu m'as manqué
 On s'dit plus rien
 Adios amor
 Je suis comme toi
 Aimer avant de mourir
 Emmenez-moi
 Samson et Dalila
 Vous les copains, je ne vous oublierai jamais
 Medley Incontournables
 Vague à l'âme
 L'écuyère
 Bang bang
 Les Rois mages
 Medley Disco
 Quel tempérament de feu
 Gloria
 Spacer
 Juste comme ça
 Pour te retrouver

Crédits

Le spectacle

Musiciens et autres artistes 
 Yann Benoist : guitare
 Stephane Véra : batterie
 Serge Munuera : claviers

Production du spectacle 
 Titre : Le retour
 Représentations du  au  à l'Olympia à Paris, puis en tournée.
 Mise en scène : Yves Martin
 Chorégraphie :
 Costumes :
 Décors :
 Lumières :
 Régisseur du spectacle :
 Producteur du spectacle:

L’album 
 Réalisation : Eric Véra
 Mixage : Léonard Raponi
 Assistant : Bertrand Jeannot
 Matériel : Mille et Un sons

Production 
 Édition album original :
 Double CD  Marshe, Flarenasch - Wagram 71444129, date de sortie : 1998.
 Cassette audio  Marshe, Flarenasch - Wagram 71444143, date de sortie : 1998

 Réédition de l'album :
 Édition en double CD  Warner 0190295794019, inclus dans Le Coffret essentiel Vol. 2 (Les Années New Chance). date de sortie : 2017

 Photographies : Bernard Mouillon
 Conception de la pochette : Christophe Boulmé

Les extraits de l'album 
 Medley disco "club mix" / Medley disco "dub mix" en Maxi 45 tours promo ref Wagram 3044416
 Medley disco "edit radio" / Medley disco "club mix" en CD single promo ref Wagram 3044415

À noter que ces versions du titre Medley disco ont été réenregistrées en studio.

Autour du spectacle 

La vidéo de ce spectacle est sortie en 1999 en cassette VHS EMI Marshe 492293.3.

À noter que la captation vidéo a été réalisée à l'Olympia en février 99.

Notes 

Album de Sheila
Album live sorti en 1998
Sheila 1998